

Classifica

Risultati

Classifica marcatori 
5 reti
  Andreas Thom 

4 reti

  Ulf Kirsten

  Igor Belanov 

2 reti

  Jørn Andersen

  Oleksandr Zavarov

1 rete

  Thomas Doll
  Matthias Döschner
  Rainer Ernst
  Ralf Minge
  Philippe Fargeon
  Carmelo Micciche
  Yannick Stopyra
  José Touré

  Atli Eðvaldsson
  Arnór Guðjohnsen
  Pétur Ormslev
  Pétur Pétursson
  Jan Kristian Fjærestad
  Per Edmund Mordt
  Tom Sundby
  Sergei Aleinikov

  Oleg Blokhin
  Vagiz Khidiyatullin
  Hennadiy Lytovchenko
  Oleksij Mychajlyčenko
  Oleh Protasov
  Vasyl' Rac
  Tengiz Sulakvelidze

Collegamenti esterni
1988 UEFA European Championship Standings - Preliminary Round - Group 3 su uefa.com

 Q